Алекса́ндр Алекса́ндрович Ко́тов:
 Котов, Александр Александрович (1913—1981) — советский шахматист, гроссмейстер.
 Котов, Александр Александрович (1916—1988) — Герой Советского Союза.